

Geografie
Argentinië:
Rivera (Buenos Aires), een plaats in provincie Buenos Aires

Colombia:
Rivera (Huila), een gemeente in departement Huila

Uruguay:
Rivera (Uruguay), een stad in Uruguay
Rivera (departement), een departement van Uruguay

Zwitserland:
Rivera (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland

Personen met de achternaam Rivera
Diego Rivera (1886–1957), Mexicaans schilder
Geraldo Rivera (1943–), Amerikaans talkshowhost
Gianni Rivera, Italiaans voetballer
José Antonio Primo de Rivera, Spaans fascistisch (falangistisch) politicus
José Higinio Rivera, Ecuadoraans voetballer
José Manuel Rivera, Mexicaans voetballer
Mariano Rivera (1969–), Panamees honkballer
Miguel Primo de Rivera, Spaans militair en politicus
Naya Rivera (1987–2020), Amerikaans actrice en zangeres
Valero Rivera, Spaans handballer en handbalcoach
Wagner Rivera, Ecuadoraans voetballer

Zie ook
Rivièra (doorverwijspagina)